Кмить — фамилия.

Известные носители 
 Кмить, Николай Иванович (род. 1966) — украинский предприниматель и политический деятель.
 Кмить, Ярослав (род. 1979) — словацкий хоккеист.

См. также 
  Кметь, Андрей (1841—1908) — — словацкий священник, археолог, геолог, палеонтолог, историк, ботаник, этнограф.